polimorfizmus (biológia)
 polimorfizmus (informatika)
 polimorfizmus (pszichológia)
 genetikai polimorfizmus